szv – codice ISO 639-3 della lingua isu (fako divisio)